GYE steht für:
 Flughafen Guayaquil in Ecuador (IATA-Code)

GyE steht für:
 Gray equivalent, die Einheit der biologisch-effektiven Dosis

Gye ist eine Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle in Frankreich.

Siehe auch:
Gyé-sur-Seine, eine Gemeinde im Département Aube in Frankreich

GYE